Rosario Spatola (1940) – imprenditore e criminale italiano
Rosario Spatola (1949-2008) – criminale e collaboratore di giustizia italiano